Хіль Едуард Анатолійович (рос. Эдуард Анатольевич Хиль; *4 вересня 1934, Смоленськ — †4 червня 2012, Санкт-Петербург) — радянський і російський оперний співак.
 Хосе Марія Хіль-Роблес Хіль-Дельгадо, Хосе Марія Хіль-Роблес Хіль-Дельгадо (ісп. José María Gil-Robles y Gil-Delgado; нар. 17 червня 1935(19350617), Мадрид) — іспанський юрист і політичний діяч.
 Альваро Хіль-Роблес, Альваро Хіль-Роблес і Хіль-Дельгадо (ісп. Alvaro Gil-Robles y Gil-Delgado), нар. 9 вересня 1944(19440909), Лісабон) — іспанський юрист.
 Ігнасіо Хіль, Ігнасіо Хіль де Перейра Вісент (ісп. Ignacio Gil de Pareja Vicent; відоміший як Начо Хіль, ісп. Nacho Gil; народився 9 вересня 1995 року, Валенсія,  Іспанія) — іспанський футболіст, гравець клубу «Понферрадіна».
 Лаура Хіль (ісп. Laura Gil, нар. 24 квітня 1992) — іспанська баскетболістка, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року.
 Хосе Марія Хіль-Роблес, Хосе Марія Хіль Роблес-і Кіньонес (ісп. José María Gil-Robles y Quiñones; 22 листопада 1898, Саламанка — 14 вересня 1980, Мадрид) — іспанський політичний діяч.
 Аріадна Хіль (*23 січня 1969, Барселона, Іспанія) — іспанська акторка театру і кіно.
 Хосе Антоніо Мартінес Хіль, Хосе Антоніо Мартінес Хіль (ісп. José Antonio Martínez Gil, нар. 12 лютого 1993, Ла-Пальма-дель-Кондадо) — іспанський футболіст, захисник клубу «Ейбар».
 Хуан Баутіста Хіль (ісп. Juan Bautista Gill García, 28 жовтня 1840 — 12 квітня 1877) — парагвайський політик і державний діяч, президент Парагваю.
 Луїс Хав'єр Хіль Каталіна (Luis Javier Gil Catalina) (12 травня 1954, Мадрид) — іспанський дипломат.
 Хесус Хіль Мансано (ісп. Jesús Gil Manzano; нар. 4 лютого 1984, Дон-Беніто) — іспанський футбольний арбітр.

 Хіль-Гарсія (ісп. Gil García) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.